Archispirostreptus är ett släkte av mångfotingar. Archispirostreptus ingår i familjen Spirostreptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Archispirostreptus